Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 38 dans le monde.

 Routes fédérales 38 et 38a en Allemagne
 U.S. Route 38 aux États-Unis
 Route européenne 38
 Route 38 en Islande
 Route magistrale 38 en Serbie
 Route régionale 38 en Tunisie
  dans certains pays